Duplay ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Duplay (1736–1820), Tischler, französischer Revolutionär und Vermieter von Robespierre
 Éléonore Duplay (1768–1832), französische Malerin sowie die Mätresse oder die Verlobte des Politikers Maximilien de Robespierre

Siehe auch:
 Dupleix